A Oposição Militar foi um grupo de delegados ao 8º congresso do Partido Comunista Russo (bolchevique), na sua maioria oriundos dos "comunistas de esquerda", que defendia a preservação dos métodos de guerrilha no Exército Vermelho, contra a construção de um exército regular, o recurso a oficiais "burgueses" e aos soldados fazerem continência aos oficiais.

Notas

Bibliografia
 
 

Facções do Partido Comunista da União Soviética
História militar da União Soviética